KBN steht als Abkürzung für:

 Flughafen Kabinda in Kabinda, Provinz Lomami, Demokratische Republik Kongo nach dem IATA-Code
 Karbigwan, Stationscode der indischen Eisenbahnstation
 Karl Bub Nürnberg, ehemaliger deutscher Hersteller von Blechspielzeug siehe Bub (Spielwarenhersteller)
 KBN Incorporated, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Stationscode der Eisenbahnstation Kilburn High Road railway station in London

kbn steht als Abkürzung für:

 Kare (Sprache), eine Mbum-Sprache der Zentralafrikanischen Republik, Sprachcode nach ISO 639-3

KBN